Пётр Ива́нович Моро́зов:
 Морозов Пётр Иванович (1908—1977) — первый секретарь Амурского обкома КПСС, депутат Верховного Совета СССР.
 Морозов Пётр Иванович (1924—1952) — Герой Советского Союза.